Pirecmes (Pyraechmes ou Pyraikhmes), na mitologia grega, pode significar:

 Pirecmes (rei da Eubeia) - lutou contra os beócios e foi derrotado por Héracles, ainda em sua juventude. Héracles o amarrou e fez ele ser esquartejado, dividido-o em duas partes.
 Pirecmes (filho de Áxio) - um aliado dos troianos na Guerra de Troia.

Mitologia grega